Vollständiger Medaillenspiegel der Afrikaspiele 2019, die vom 19. bis 31. August 2018 in Rabat, der Hauptstadt Marokkos, und den Städten Salé, Casablanca, Benslimane und El Jadida stattfinden.

Rangfolge 
Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird.

Weblinks 
 Medaillenspiegel

Medaillenspiegel
2019